Завдання — проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти.
 Завдання — фільм 2011 року.
 Технічне завдання — документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги.
 Бойове завдання — наказ начальника підпорядкованому з'єднанню, частині, підрозділові або окремому бійцеві.
 Завдання на проектування
 Завдання розпізнавання образів

Див. також 
 Задання виробки на переміщений блок
 Задання групи